Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Zina Garrison e Lori McNeil 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Helena Suková (semifinali)

 Zina Garrison /  Lori McNeil (finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1987